Образовање у средњем веку може да се односи на:

 Образовање у средњем веку у западној Европи
 Образовање у Византији
 Образовање у средњовековном муслиманском свету

Види још
 Образовање у средњовековној Србији
 Историја образовања

Средњи век
Историја образовања